Улица Лорда Байрона () — короткая (менее 300 м) улица в Париже, углом проходит от Фридландского проспекта до улицы Шатобрианд, VIII округ Парижа.

Названа в честь английского поэта Байрона (1788—1824), останавливавшегося в д. 16 на улице (не сохранился).

История 
Проложена под своим нынешним названием в 1825 году как частная дорога.
 
В 1889 году в «маленьком отеле с элегантным и загадочным внешним видом» (д. 4, не сохранился) Бланш Делакруа познакомилась с бельгийским королем Леопольдом II, любовницей которого она останется до смерти государя.

Достопримечательности 

д. 12 — посольство Зимбабве

д. 16 (не сохранился) — лорд Байрон

д. 17 — костёл

д. 18 — посольство Пакистана

Известные жители 
д. 1 — Ламенне

д. 16 — Теофиль Готье

Литература 
Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris. VIIIe arrondissement, Paris, Hachette, 1910.

Примечания

Ссылки 
Улицы VIII округа Парижа